

Населені пункти та їхні частини
 Корита — село в гміні Тожим Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Корита — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Корита — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Корита — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Корита — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Корита — частина села Боркі-Виркі в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Корита — частина села Мехуцино в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Корита — колонія в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Корита — осада в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Корита — осада в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства

Корита (Требнє) — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія, Словенія.

Корита (Плзень-північ)
 Корита (Млада-Болеслав)

Див. також 
 Корито

Примітки